Hästhagsgöl (Hästhagegölen) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästhagegölen, Småland, sjö i Växjö kommun, 
Hästhagsgölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Hästhagsgölen (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Hästhagsgölen (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn